Manzanilla de la sierra puede referirse a:
 el nombre común de la planta Artemisia alba;
 el nombre común de la planta Artemisia granatensis;
 el nombre común de la planta Convolvulus boissieri; o
 el nombre común de la planta Helichrysum stoechas.